

Astronomia 
 2751 Campbell – asteroide del sistema solare
 Campbell – cratere lunare
 Campbell – cratere marziano

Aziende 
 Campbell's – marca statunitense di prodotti alimentari (v.a. Andy Warhol)

Geografia 
 Nuova Zelanda
 Isole Campbell – isole sub-antartiche
 Stati Uniti d'America
 Campbell – città non incorporata della Contea di Clarke, Alabama
 Campbell – città della Contea di Santa Clara, California
 Campbell – census-designated place della Contea di Osceola, Florida
 Campbell – township della Contea di Ionia, Michigan
 Campbell – città della Contea di Wilkin, Minnesota
 Campbell – città della Contea di Dunklin, Missouri
 Campbell – villaggio della Contea di Franklin, Nebraska
 Campbell – città della Contea di Steuben, New York
 Campbell – città della Contea di Mahoning, Ohio
 Campbell – città della Contea di Hunt, Texas
 Campbell – città della Contea di La Crosse, Wisconsin
 Sudafrica
 Campbell – città della Municipalità locale di Siyancuma
 Canada
 Isola Campbell – isola della Columbia Britannica

Persone

Sport 
 Clarence S. Campbell Bowl (Campbell Trophy) – trofeo della National Hockey League

Zoologia 
 Cercopithecus campbelli – primate della famiglia dei Cercopithecidae
 Phodopus campbelli (criceto russo) – tipo di criceto
 Campbell – razza inglese d'anatra comune

Altro 
 Clan Campbell – clan scozzese
 Roy Campbell – personaggio della serie di videogiochi Metal Gear
 Jack Campbell – personaggio dei videogiochi della serie Doom
 Thaddeus Campbell – personaggio del videogioco Dishonored

Pagine correlate 
 Colin Campbell